

Hydronyme 
 La Vologne est une rivière de Lorraine, dans le département des Vosges et  un affluent droite de la Moselle. Elle traverse notamment Gérardmer et passe à 4 kilomètres de Bruyères ;
 La Vologne, l'ancien nom de la Moselotte jusqu'à la fin du Moyen Âge, rivière de Lorraine, dans le département des Vosges qui traverse notamment La Bresse et Saint-Étienne-lès-Remiremont.

Toponymes 
 Granges-sur-Vologne est une commune française située dans le département des Vosges en région Lorraine.
 Laval-sur-Vologne est une commune française située dans le département des Vosges en région Lorraine.
 Lépanges-sur-Vologne est une commune française située dans le département des Vosges en région Lorraine.
 Vologne, une vallée et un hameau de la commune de La Bresse dans le département des Vosges, où coule la rivière Moselotte, appelée Vologne jusqu'à la fin du Moyen Âge.